Organizacija Ujedinjenih naroda trenutačno broji 193 država članica, te su sve ujedno i članice Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Kriteriji za primitak novih država članica utvrđeni su u članku 4. Povelji Ujedinjenih naroda:
1. Članstvo u Ujedinjenim narodima otvoreno je za sve ostale miroljubive države koje prihvate obveze sadržane u ovoj Povelji i koje su po ocjeni Organizacije sposobne i voljne izvršavati te obveze.

2. Svaka se takva država prima u članstvo Ujedinjenih naroda odlukom Opće skupštine na preporuku Vijeća sigurnosti.

Za davanje preporuke za primitak od strane Vijeća sigurnosti potrebno je najmanje 9 glasova članica Vijeća, pri čemu niti jedna od pet stalnih članica ne smije biti protiv. Preporuka Vijeća sigurnosti za primitak u članstvo nove države mora potvrditi Opća skupštine dvotrećinskom većinom.

U načelu, samo suverene države mogu postati članice UN-a, i trenutačno su sve članice UN suverene države, iako u prošlosti nekoliko članica nisu bile suverene u trenutku ostvarivanja članstva u UN-u. Država Vatikanskog Grada trenutačno je jedina suverena međunarodno priznata država koja nije članica UN-a, iako je Sveta Stolica, koja ima suverenitet nad Vatikanom i održava diplomatske odnose s drugim državama, stalni promatrač. Iz razloga što samo države mogu biti primljene u članstvo UN-a odobrenjem od strane Vijeća sigurnosti i Opće skupštine, neke države koje se mogu smatrati suverenim državama prema kriterijima iz Konvencije iz Montevidea, nisu članice UN-a jer im UN ne priznaje njihovu suverenost, ponajviše iz razloga njihovog nepriznavanja ili protivljenja drugih članica.

Uz države članice, UN također poziva države ne-članice, međunarodne organizacije, te druge entitete da sudjeluju kao promatrači u Općoj skupštini, dopuštajući im sudjelovanje i raspravu na sastancima Opće skupštine, ali ne i glasovanje.

Tablica država članica 

Države članice s       pozadinom i napisane podebljanim slovima su prvotne članice.

Napomene i izvori 

Ujedinjeni narodi
Države svijeta